Michael Wilson peut désigner :
 Michael Wilson (1937-2019), homme politique canadien ;
 Michael Wilson (1914-1978), scénariste américain ;
 Michael G. Wilson (né en 1942), producteur et scénariste américain ;
 Michael Wilson (né en 1960), cycliste australien ;
  (né en 1964), metteur en scène américain.